Ines Obst (née en 1965), athlète allemande
Lynda Obst (née en 1950), productrice américaine de cinéma
Martin Obst (né en 1986), lutteur allemand
Michael Obst (né en 1944), rameur d'aviron allemand
René Obst (né en 1977), coureur cycliste allemand